Eleutèria - Festa de la llibertat honor de Zeus Eleutèrios.
 Eleutheria (gènere) - Gènere d'hidrozou.